Beleg van Doornik (1197), door graaf Boudewijn VI van Vlaanderen en Henegouwen, zonder succes
 Beleg van Doornik (1213), door graaf Ferrand van Portugal
 Beleg van Doornik (1303), door de Vlamingen tijdens de Vlaamse Opstand (1297-1305)
 Beleg van Doornik (1340), door Vlaams-Engelse troepen tijdens de Honderdjarige Oorlog, zonder succes
 Beleg van Doornik (1477), door Vlaams-Bourgondische troepen o.l.v. Adolf van Egmont tijdens de Bourgondische Successieoorlog
 Beleg van Doornik (1513), door de Engelsen onder Hendrik VIII tegen Frankrijk
 Beleg van Doornik (1521), door Habsburgse troepen tijdens de Italiaanse oorlog
 Beleg van Doornik (1581), door Spaanse regeringstroepen o.l.v. Alexander Farnese tijdens zijn Negen Jaren
 Beleg van Doornik (1667), door de Fransen tijdens de Devolutieoorlog
 Beleg van Doornik (1709), door de Grote Alliantie tijdens de Spaanse Successieoorlog
 Beleg van Doornik (1745), door de Fransen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog